Der Begriff Vierzig Märtyrer bezeichnet

 Vierzig Märtyrer von Sebaste
 Vierzig Märtyrer von England und Wales
 Vierzig Märtyrer von Brasilien